Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim — astrólogo e alquimista alemão
Marco Vipsânio Agripa — general e estadista do Império Romano
Agripa (filósofo) — filósofo do século I

Desambiguações de história